Tros ist:

in der griechischen Mythologie:
 Tros, Sohn des Erichthonios, König von Troja, Vater des Ganymedes
 Tros (Sohn des Alastor), Trojaner, von Achilles getötet

Außerdem:
 Tros (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Trossen, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 TROS, eine niederländische Sendeanstalt
 (18281) Tros, ein Asteroid

Die Abkürzung TROS bezeichnet:
 Transformer Read Only Storage, eine Form von ROM-Speicher in Computern der 1960 und 1970er Jahre
 Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung

Siehe auch:
 Tross (Begriffsklärung)
 Troß
 TRO
 Dros